La CONCACAF Champions' Cup 2000 venne vinta dal Los Angeles Galaxy.

Qualificate

Nord America 
 Major League Soccer (USA): Campione MLS Cup 1999 (DC United), Secondo MLS Cup 1999 (Los Angeles Galaxy).
 Primera División de México (Messico): Campione Invierno 1999 (CF Pachuca), Campione Verano 2000 (Toluca).

Centro America 
 Copa Interclubes UNCAF 2000: Olimpia, Alajuelense, Real España

Caraibi 
 CFU Club Championship 2000: Joe Public F.C.

Fase finale

Campione

Note

Calcio nel 2000
CONCACAF Champions' Cup